ePrix Buenos Aires 2015 (oryg. Formula E Buenos Aires ePrix 2015) – czwarta runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 10 stycznia 2015 roku na ulicznym torze w Buenos Aires.

Lista startowa

Wyniki

I sesja treningowa

II sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w Formule E
2015 w Argentynie
Sport w Buenos Aires